Jacob Vogel ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Jakob Vogel